Агафьино — название населённых пунктов в России:

 Агафьино — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Агафьино — деревня в Износковском районе Калужской области.